Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2016—2017 — 27-й сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склади команд

Основний склад

Трансфери

Прийшли

Пішли

Орендовані

Пішли в оренду

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України 

1 етап

|}

2 етап

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Груповий турнір 

|

|}

Плей-офф

Примітки 

Українські футбольні клуби в сезоні 2017–2018
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк